Delhaize ist die Bezeichnung für:

 Delhaize Group (frz. Groupe Delhaize), belgische Handelsgruppe
 Louis Delhaize, belgische Handelsgruppe